HMS Lion – brytyjski żaglowy okręt liniowy z XVIII wieku
 HMS Lion – brytyjski krążownik liniowy z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 
 HMS Golden Lion – angielski galeon z XVI wieku

Lion